Cultura di Badari – periodo della civiltà egizia
 Badari – altra denominazione del Bohnenspiel,  gioco da tavolo astratto della famiglia dei mancala
 Alessio Badari (1946) – ex calciatore italiano